Верин —  село в Україні, Стрийському районі Львівської області
 Верин () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта